Nordtoppen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nordtoppen (kulle i Antarktis),

Sverige 

 Nordtoppen, Kebnekaise, Sveriges högsta punkt med fast berg, 2097,8 meter över havet, 
 Nordtoppen, Sarektjåkkå, 2056 meter över havet, 

Robotskapade Antarktisförgreningar